Bouglé est un patronyme assez fréquent dans le nord ouest de la France.

Patronyme 
 Céleste Aristide Bouglé, 1854-1933, médecin français.
 Célestin Charles Alfred Bouglé, 1870-1940, philosophe et sociologue français.
 Marie-Louise Bouglé, 1883-1936, bibliothécaire et  féministe française.
 Anne-Sarah Bouglé-Moalic, 1984-..., docteure en histoire contemporaine spécialiste du droit de vote des femmes.

Références 

Homonymie de patronyme